ARHGEF7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 803 амінокислот, а молекулярна маса — 90 012.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як нейрогенез, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, клітинних контактах, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки